Rosedale – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Rosedale – dzielnica Toronto
Miejscowości w Australii:
 Rosedale – miasto w stanie Wiktoria
Miejscowości w USA:
 Rosedale – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern
 Rosedale – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Parke
 Rosedale – wieś w stanie Luizjana, w parafii Iberville
 Rosedale – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Grant
 Rosedale – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Baltimore
 Rosedale – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Bolivar
 Rosedale – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie McClain
 Rosedale – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce

Gminy w USA:
 Rosedale (ang. Rosedale Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jersey
 Rosedale (ang. Rosedale Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mahnomen
 Rosedale (ang. Rosedale Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Christian
 Rosedale (ang. Rosedale Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Rosedale (ang. Rosedale Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hanson
 Rosedale (ang. Rosedale Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp